Взмо́рник, или Зосте́ра, или Морска́я трава́ () — род многолетних морских трав семейства Взморниковые.

Ботаническое описание 

Большинство видов — многолетние растения со сплюснутым ползучим корневищем, укореняющимся в узлах. Корневища обычно моноподиальные, неодревесневающие.

Стебли сплюснутые, ветвистые, с двурядно расположенными узкими листьями. Листья длинные, ярко-зелёного цвета, около 1 см в ширину.

Цветки голые, однополые, в колосьях; мужской цветок с одной тычинкой, женский — с одним пестиком.

Плоды полые и могут плавать.

Распространение и среда обитания 
Обитают большей частью на мелководьях или на глубине 1—4 м (редко 10 м и более), преимущественно на мягком песчаном или илистом дне в спокойных водах бухт и заливов. Взморник встречается на песчаных субстратах или в устьях рек, бывает полностью погружён в воду или частично на плаву. Подводные луга, нередко образуемые растением, служат «пастбищем» для морских животных и рыб, а также для перелётных водоплавающих птиц.

Хозяйственное значение и применение 
Высушенные листья взморника морского (Zostera marina), в меньшей степени других видов, используются (под названием «морская трава», «камка») для набивки матрацев и мебели, как упаковочный материал, иногда как удобрение, утеплитель, подстилка для домашних животных и для изготовления стройматериалов.

Выносимые в больших количествах на берег листья и побеги взморника можно использовать как ценное удобрение для полей.

Виды 
Род включает 15 видов:

Примечания

Ссылки 
 

Взморниковые